Molekulska formula -{C23H38O2}- se može odnositi na:

 (C9)-CP 47,497
 O-1871